F18 ou F-18 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 18, un sous-marin de la classe F de la Regia Marina ;
 Fresia F18, un véhicule militaire utilitaire tout-terrain italien ;
 HMS Galatea (F18), une frégate de la classe Leander de la Royal Navy ;
 HMS Zulu (F18), un destroyer de la classe Tribal de la Royal Navy ;
 McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, un avion de combat américain.

Informatique 
, une des touches de fonction d'un clavier d'ordinateur de la marque Apple ;
Fedora18, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Médecine 
 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de solvants volatils , d'après la classification internationale des maladies.

Sports nautiques 
 Formula 18, ou F18, une classe de catamarans.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres